Лоток может означать:
 Открытый прилавок для торговли на улице; также продолговатое плоское деревянное блюдо, слегка выдолбленная доска, для ношения на голове товаров уличными торговцами, разносчиками. Подобный торговец — лоточник.
 Направляющее транспортное устройство в виде наклонного жёлоба, для подачи сыпучих материалов из одной емкости в другую самотёком (под действием силы тяжести) или принудительно, путем вибрации и др. способами; 
 Лоток (канал) водоотводный для пищевого производства — устройство незамкнутого поперечного сечения для безнапорного движения воды или гидросмеси. 
 Род сходни, имеющий с боков невысокие закраины, препятствующие падению с нее груза.
 Часть устройства механизма приводов оптических дисков, выдвигающаяся для приёма загружаемого диска.
 Разовая потребительская тара, имеющая корпус разнообразной формы, с плоским дном и низкими бортиками, предназначенная для упаковывания продукции, укупоривание которой проводится с помощью плёночных материалов.
 Кошачий лоток

См. также 

 Мульда (с нем. mulde — «корыто», «лоток»)
 Кювета
 Корыто

Примечания